Wansi ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Wansi (* 1982), kamerunischer Fußballspieler
 Salah Wansi († 2015), sudanesischer Politiker